Hanno partecipato 41 atlete; si è svolto un turno preliminare per ridurre le atlete a 32.

Risultati
Lunedì 11 agosto

Preliminari

Tabellone

Scherma ai Giochi della XXIX Olimpiade